Pierrefiche kan syfta på:
 Pierrefiche, Aveyron
 Pierrefiche, Lozère